W Wielkiej Brytanii:
 Bratton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Bratton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Bratton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Bratton Clovelly – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia) 
 Bratton Fleming – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Bratton Seymour – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
Gminy w USA:
 Bratton (ang. Bratton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Bratton (ang. Bratton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin